L'Occitane en Provence est une marque de cosmétiques ;
 L'Occitane en Provence (IMOCA) est un voilier monocoque de course au large de la classe Imoca, mis à l'eau le  pour Armel Tripon, en vue du Vendée Globe 2020-2021. Le , il devient Bureau  ;
 L'Autoroute A20 (France) est appelée L’Occitane.